Carlos Vaz (escritor português)
 Carlos Vaz (escritor guineense)
 Carlos Vaz Marques — jornalista português
 Carlos Vaz de Melo — político brasileiro
 Carlos Vaz de Melo Megale — político brasileiro

Desambiguações de antropônimos